«Баррейре́нсе» () — португальский футбольный клуб из города Баррейру в округе Сетубал на юге Португалии. Клуб основан 11 апреля 1911 года, домашние матчи проводит на стадионе «Кампу да Вердерена», вмещающем 1 500 зрителей. В Примейре клуб провёл в общей сложности 24 сезона, лучшим результатом является 4-е место в сезоне 1969/70.

Достижения 
 Кубок Португалии
 Финалист (2): 1929/30, 1933/34
 Сегунда дивизиу
 Победитель (7): 1942/43, 1950/51, 1959/60, 1961/62, 1966/67, 1968/69, 2004/05

Выступления в еврокубках 

 1Р — первый раунд

Известные игроки 

  Марку Айроза
  Кали
  Нелиньо
  Мануэл Бенту
  Жозе Аугушту
  Адолфу Калисто
  Карлуш Мануэл
  Нено

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Португалии